Виктор Петрович Волин (12 марта 1927 — 28 февраля 1981, Ленинград) — советский художник-постановщик киностудии «Ленфильм».

Биография 
Виктор Волин родился 12 марта 1927 года в д. Пегариха  Нижегородской губернии, РСФСР (ныне Нижегородская область Российской Федерации).

С 1946 года по 1952 год учился на художественном факультете ВГИКа у Ф. С. Богородского, Ю. И. Пименова, Г. М. Шегаля.

«В 1952 году Волин Виктор окончил ВГИК и вместе с молодой женой (выпускницей ВГИКа) Вилей Рахматулиной получил направление в г. Ленинград на киностудию „Ленфильм“».

С 1952 года по 1981 год — художник киностудии «Ленфильм». За это время как художник-постановщик участвовал в создании 25 картин.
Член Союза кинематографистов СССР (Ленинградское отделение).

«С 1958 года Виктор Волин — участник различных выставок художников театра и кино, а эскизы к последней крупной работе — телефильму „Строговы“ — экспонировались на выставке в Русском музее в Ленинграде в 1975 году».
Заслуженный художник РСФСР (1976).

Ушёл из жизни 28 февраля 1981 года в Ленинграде.

Похоронен на Северном кладбище Ленинграда.

Фильмография 
  — Алеко  (фильм-опера) (совместно с Абрамом Векслером) (Режиссёр-постановщик: Сергей Сиделёв)
 1953 — Горячее сердце  (совместно с Беллой Маневич) (Режиссёр-постановщик: Геннадий Казанский)
  — Большая семья  (совместно с Виктором Савостиным) (Режиссёр-постановщик: Иосиф Хейфиц)
  — Счастье Андруса  (Режиссёр-постановщик: Герберт Раппапорт)
  — Искатели  (Режиссёр-постановщик: Михаил Шапиро)
 1956 — Крутые Горки  (Режиссёр-постановщик: Николай Розанцев)
  — Поддубенские частушки  (Режиссёр-постановщик: Герберт Раппапорт)
  — Город зажигает огни  (Режиссёр-постановщик: Владимир Венгеров)
 1958 — Наш корреспондент  (Режиссёр-постановщик: Анатолий Граник)
 — — Балтийское небо  (Режиссёр-постановщик: Владимир Венгеров)
  — Дикая собака динго (Режиссёр-постановщик: Юлий Карасик)
 1962 — Порожний рейс  (Режиссёр-постановщик: Владимир Венгеров)
  — Пока жив человек  (Режиссёр-постановщик: Григорий Аронов)
  — Возвращённая музыка  (совместно с Абрамом Векслером) (Режиссёр-постановщик: Виталий Аксёнов)
  — Рабочий посёлок  (Режиссёр-постановщик: Владимир Венгеров)
  — Женя, Женечка и «катюша»  (Режиссёр-постановщик: Владимир Мотыль)
 1967 — Попутного ветра, «Синяя птица»  (СССР/Югославия) (совместно с Властимиром Гавриком) (Режиссёр-постановщик: Михаил Ершов)
  — Лебединое озеро  (фильм-балет) (совместно с Борисом Быковым) (Режиссёры-постановщики: Аполлинарий Дудко, Константин Сергеев)
  — Завтра, третьего апреля…  (Режиссёр-постановщик: Игорь Масленников)
  — Дорога на Рюбецаль  (Режиссёр-постановщик: Адольф Бергункер)
  — Карпухин  (Режиссёр-постановщик: Владимир Венгеров)
 1972 — Учитель пения  (Режиссёр-постановщик: Наум Бирман)
  — Здесь наш дом  (Режиссёр-постановщик: Виктор Соколов)
  — Строговы  (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Владимир Венгеров)
  — Вторая весна  (совместно с Юрием Смирновым) (Режиссёр-постановщик: Владимир Венгеров)

Литература 
 Справочник Союза кинематографистов СССР 1976 года (сост. Г. Мирнова) // М., БПСК, Московская типография № 6
Библиографический словарь. Художники народов СССР. // Москва, 1972 г.
А. Буракова. В сплаве двух искусств. // Журнал "Художник". 1968 г.,  номер 9. 
Художник Виктор Петрович Волин. Выставка работ. Каталог. // Ленинград, 1982 г.

Примечания

Ссылки 
 Волин Виктор Петрович на сайте «Энциклопедия отечественного кино».

Персоналии:Ленфильм
Выпускники ВГИКа
Художники СССР
Художники кино СССР
Художники-постановщики СССР
Художники-соцреалисты СССР
Члены Союза кинематографистов СССР